

Codici 
 xtm – codice ISO 639-3 della lingua magdalea peñasco mixtec

Informatica 
XML Topic Maps – sintassi d'interscambio del web semantico

Mineralogia 
 Xtm – abbreviazione di xenotime

Note